Die (noch unvollständige) Liste der Spieler des FC Basel umfasst Fussballspieler, die beim FC Basel zum Spielerkader der 1. Mannschaft gehörten oder noch gehören, unter Angabe von Zeitraum (Zugehörigkeit zum Verein), Anzahl Einsätze und der dabei erzielten Tore, sortiert nach Eintrittsjahr.

Legende 
 Spieler: Nennt den Namen des Spielers (Vorname, Nachname).
 Nationalität: Nennt die Nationalität des jeweiligen Spielers mit Hilfe von Staatsflaggen. Bei Spielern mit doppelter Staatsbürgerschaft hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat, antritt oder antreten würde.
 Leben: Nennt Geburtsdatum/Sterbedatum (falls bekannt)
 Beim FCB von: Nennt das Jahr der ersten Zugehörigkeit zum Mannschaftskader.
 Beim FCB bis: Nennt letzte Jahr der Kaderzugehörigkeit.
 Liga-Spiele: Nennt die Anzahl der Nationalliga-Spiele, die der Spieler während seiner Kaderzugehörigkeit für den FC Basel absolviert hat.
 Liga-Tore: Nennt die Anzahl der Nationalliga-Tore, die der Spieler während seiner Kaderzugehörigkeit für den FC Basel erzielt hat.
 Total Spiele: Nennt die Anzahl Spiele, die der Spieler während seiner Kaderzugehörigkeit für den FC Basel absolviert hat. Die Statistik umfasst alle nationalen Wettbewerbsspiele und alle Spiele, die die UEFA anerkennt, also: Champions League, Europa League, UEFA Cup, Europa Cup der Cupsieger, die IFC Wettbewerbe Messestädtecup, Rappen-Cup oder Alpencup, aber nicht Testspiele.
 Total Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler während seiner Kaderzugehörigkeit für den FC Basel insgesamt erzielt hat.

Anmerkungen: Spieler, die noch aktiv beim FC Basel spielen, sind grau hinterlegt.

Liste der Spieler 
Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert. Anklicken des Kopfes einer sortierten Spalte kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Stand der Daten 
Bei allen Spielern, die den FCB vor dem 30. Juni 2014 verlassen haben, sind die Daten in der Liste korrekt aufgeführt. Bei Spielern, die beim FC Basel noch aktiv sind, sind die Daten nicht unbedingt vollständig.

Literatur 
 Rotblau: Jahrbuch Saison 2015/2016. FC Basel Marketing AG. ISBN 978-3-7245-2050-4
 Rotblau: Jahrbuch NR.04 Saison 2017/2018. FC Basel Marketing AG. ISBN 978-3-7245-2189-1
(Trotz grössten Bemühungen ist es der Redaktionsleitung dieses Buches nicht gelungen, alle Vornamen, Geburts- oder Todestage aller ehemaligen FCB-Spieler seit 1893 zu eruieren.)

Quellen 
 Rotblau: FC Basel 1893, Das Magazin. FC Basel Marketing AG. 
 
 FC Basel auf www.weltfussball.de: FC Basel: Spieler von A–Z

Einzelnachweise 

!Liste
Basel FC
Fussballspieler Basel FC